Konge i Danmark: Oluf 2. 1376-1387

Se også 1383 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
83
Artikler om enkelte år